FAST peut être l'acronyme de :
 Function Analysis System Technique, un diagramme de traduction de fonctions de service en fonction(s) technique(s), puis matériellement en solutions constructives ;
Fluides automatiques et systèmes thermiques (FAST), laboratoire de recherche de l'Université Paris-Saclay ;
 Fourier Amplitude Sensitivity Testing, une méthode d'estimation des indices de Sobol dans le cadre de l'analyse de sensibilité, basée sur la transformation de Fourier ;
 Features from Accelerated Segment Test, un algorithme et un descripteur du domaine de la vision par ordinateur.
 Fonction aléatoire stationnaire (FASt), une fonction aléatoire stationnaire ;
 Fa'atuatua i le Atua Samoa ua Tasi (FAST), parti politique samoan ;
 Fast Auroral Snapshot Explorer, un petit satellite scientifique lancé par la NASA en 1996 ;
 FAST, en anglais Five hundred meter Aperture Spherical Telescope, un télescope sphérique de cinq cents mètres d'ouverture en Chine ;
 Focused Abdominal Sonography for Trauma, ou de manière plus générale Focused Assessment with Sonography for Trauma, une méthode d'échographie utilisée  en médecine d'urgence pour détecter, sur des patients victimes de traumatismes, la présence de fluides libres autour de certains organes, ce qui indique généralement des hémorragies ;
 Fluorescence-Activating and absorption-Shifting Tag, un système chémogénétique pour le marquage fluorescent de protéines ;
 Fugitive Active Search Team, police fédérale FAST ;
 Fleet Anti-terrorism Security Team, unité d'interventions rapide et de protection de l'US Marine Corps.

Voir aussi